Selena může být:

 Selena (jméno) – křestní jméno
 Selena – americká zpěvačka
 Selena (film) – film USA z roku 1997
 Selena (jablko) – odrůda jabloně
 Selena (Селена) – pojmenování některých sovětských rádií a televizorů

 podobné
 Seléné – starořecká bohyně Měsíce